5 miejscowości w Polsce: 
 Kózki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Sarnaki 
 Kózki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Grębków 
 Kózki – wieś w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Pawłowiczki 
 Kózki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Skalbmierz 
 Kózki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Biała Piska

biologia
 kózki – nadrodzina chrząszczy